Pedro Peralta puede hacer referencia a las siguientes personas:

Pedro Peralta y Barnuevo, erudito y rector de la Universidad de San Marcos.
Pedro Peralta Rivas, político mexicano.
Pedro de Peralta y Ezpeleta, noble navarro.
Pedro de Peralta (c. 1584 – 1666), gobernador del Territorio de Nuevo México entre 1610 y 1613.
Pedro Peralta (artista), artista plástico uruguayo
Juan Pedro Peralta, (1686-1756), artista español